Ladrón que roba a ladrón puede referirse a:

 Ladrón que roba a ladrón, película de Estados Unidos dirigida en 1943 por Malcolm St. Clair con Stan Laurel y Oliver Hardy.
 Ladrón que roba a ladrón, película de México dirigida en 1960 por Jaime Salvador.
 Ladrón que roba a ladrón, película de México dirigida en 1997 por Eduardo Martínez.
 Ladrón que roba a ladrón, película de Estados Unidos dirigida en 2007 por Joe Menendez.